Noville ist der Name dreier frankophoner Kommunen:

in Belgien:
 die Gemeinde Noville (Provinz Lüttich)
 die Gemeinde Noville (Provinz Luxemburg)

in der Schweiz:
 die Gemeinde Noville VD im Kanton Waadt

Sonstiges:
 Noville-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel, Antarktis
 Mount Noville, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika